Viamão är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten Rio Grande do Sul, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Viamão:

 Viamão

I övrigt finns följande i Viamão:

 Kullar:
 Morro da Estância (en kulle)
 Morro da Fortaleza (en kulle)
 Morro da Grota (en kulle)
 Morro da Pedreira (en kulle)
 Morro de Itapuã (en kulle)
 Morro do Campista (en kulle)

 Halvöar:
 Ponta da Espia (en udde)
 Ponta da Fortaleza (en udde)
 Ponta de Itapuã (en udde)
 Ponta do Abreu (en udde)
 Ponta do Albano (en udde)
 Ponta do Meio (en udde)
 Ponta do Tigre (en udde)

Omgivningarna runt Viamão är huvudsakligen savann. Runt Viamão är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Rio Grande do Sul